Meedhoo kan syfta på:

Geografi

Maldiverna 

 Meedhoo (Seenu), ort, 
 Meedhoo (Dhaalu), ö,